Adolf Froelich (* 24. Dezember 1887 in Łaziska, Polen; † November 1943 in Warschau) war ein deutsch-polnischer Erfinder, Zahnarzt und Teilnehmer des Polnisch-Sowjetischen Krieges.

Leben 
Adolf Froelich kam als Sohn von Reinhold Froelich (Landpächter) und Antonina Wilhelmina Józefina Froelich (geb. Majewska) zur Welt. Ab 1912 studierte er Brautechnologie am Wissenschaftszentrum Weihenstephan. Außerdem studierte er Zahnmedizin. Seine ärztliche Approbation erhielt er 1918. 

Im Jahre 1932 erfand Adolf Froelich den Doppelpropeller.

Froelich war Offizier (Dienstgrad: Leutnant) der Polnischen Streitkräfte. In seiner Funktion als Zahnarzt nahm er am Polnisch-Sowjetischen Krieg teil.

Bibliographie 
 Patentamt der Republik Polen, Patentbeschreibung Nr. 18229, Warschau, 21. August 1933, Adolf Froelich, Podwójne śmigło.

Einzelnachweise 

Erfinder
Deutscher
Pole
Geboren 1887
Gestorben 1943
Mann